Чемпионат мира по League of Legends 2017 года () — седьмой чемпионат мира по видеоигре жанра MOBA, проходивший в Китае (Ухань, Гуанчжоу, Шанхай, Пекин) с 23 сентября по 4 ноября. Турнир проводился на обновлении игры 7.18 на турнирном клиенте игры на карте «Ущелье Призывателей» в формате 5 на 5 по стандартным правилам. 

Это первый чемпионат мира по League of Legends, на котором использовалась резервная система «Chronobreak», позволяющая в случае сбоев или ошибок продолжить игру без необходимости переигровки.

Из 24 команд, отобравшихся на турнир 12 попали в предварительную стадию (). По её результатам в групповой стадии оказались команды Cloud9, Fnatic, 1907 Fenerbahçe Esports и Team WE. Hong Kong Attitude стала первой третьей сеяной командой из лиги Тайваня, Гонконга и Макао (LMS), отправившейся на чемпионат, она выбыла с турнира во втором раунде предварительной стадии после поражения Fnatic со счётом 0:3.

Gigabyte Marines из Вьетнама прошли в групповую стадию турнира Mid-Season Invitational 2017, заработав квоту в основную часть чемпионата мира для лиги Юго-восточной Азии (GPL), вдобавок к уже имевшемуся слоту в play-in. Помимо этого национальная вьетнамская лига (VCS A) получила дополнительную квоту в летний полусезон GPL, что вызвало протест команд из других локальных соревнований, входящих в лигу, из-за того что это произошло по ходу сезона. На чемпионат мира квалифицировались две вьетнамские команды — GIGABYTE Marines попали в групповую стадию, а Young Generation — в предварительную.

В восьмёрку сильнейших команд чемпионата вошли Cloud9, Fnatic, Longzhu Gaming, Misfits, Royal Never Give Up, SK Telecom T1 и Team WE. Победителем турнира стали Samsung Galaxy.

Общие сведения

Квалификация 
Проводимый к чемпионату с сезона 2013 по сезон 2016 отборочный турнир для развивающихся регионов () был отменён. Квоты в предварительную и групповую стадии турнира были распределены между региональными лигами согласно результатам их представителей на международных турнирах за сезоны 2015—2016. Общее количество команд, принимавших участие в турнире возросло с 16 до 24.

л — чемпион летнего сплита

о — лидер рейтинга Championship Points

р — чемпион регионального финала (дополнительной квалификации)

Арены

Предварительная стадия

Первый раунд 
Жеребьевка 1-го раунда Play-In состоялась 12 сентября 2017 года. Матчи групп A и B были сыграны 23—24 сентября, а игры команд из групп C и D состоялись 25—26 сентября.

Группа A 
Чемпион дополнительной китайской квалификации () «Team WE» не проиграл ни одной игры и занял первое место в группе, находясь ближе к поражению в обеих встречах против победителя Клаусуры Liga Latinoamérica Norte «Lyon Gaming». Мексиканцы выходили вперёд в начале обеих игр, но в результате китайская команда побеждала, переиграв соперника в макро и командных сражениях. Победитель LCL «Gambit Esports» проиграл все свои матчи, пройдя мимо второго раунда play-in.

Группа B 
Топ-3 команда североамериканской LCS Cloud9 считалась фаворитом группы B, так как Team oNe eSports и Dire Wolves были чемпионами лиг малых регионов — Oceanic Pro League и Circuito Brasileiro. Cloud9 заняли первое месте в группы, не потерпев ни одного поражения. Team oNe eSports и Dire Wolves имели одинаковую разницу побед и поражений по результатам запланированных игр в группе — в тай-брейке одержала команда из Бразилии, пройдя в квалификационные серии основной части турнира.

Группа C 
3-я сеяная команда европейского LCS Fnatic взяла первое месте в группе C, потерпев единственное поражение во втором круге от победителя нижней сетки плей-офф летнего сплита Garena Premier League Young Generation, занявшего в итоге вторую строчку. Чемпион Copa Latinoamérica Sur Kaos Latin Gamers вылетел с турнира, выиграв лишь один раз — у Young Generation.

Группа D 
Победитель Japan League Rampage завершил выступление на чемпионате мира находясь на последнем месте в группе D с разницей 0:4. Первой 3-й сеяной командой LMS на Worlds стала Hong Kong Attitude. После второго круга матчей она делила с чемпионом Turkish Championship League 1907 Fenerbahçe Esports первое место. Тай-брейк выиграла команда из Турции.

Второй раунд 
Жеребьевка 2-го раунда Play-In состоялась 26 сентября 2017 года. Матчи были сыграны 28—29 сентября, победители каждой серии игр попали в групповую стадию турнира.

Cloud9 — Lyon Gaming
Стартовая серия второго раунда предварительной стадии турнира завершилась разгромной победой Cloud9 — 3:0. 

Первые две игры серии «Lyon Gaming» захватывали раннее преимущество по золоту, но в результате Cloud9 перехватывали инициативу, разрушив главное здание соперника после получения командных усиливающих эффектов (бафов), за одно из которых во второй игре мексиканцы попытались навязать сражение, но проиграли его в результате смерти ключевых игровых персонажей. Третья игра оказалась на 37 минут короче второй — Cloud9 одержали победу на 23-й минуте, «Lyon Gaming» не оказали значительного сопротивления, претерпевая поражение в каждом сражении.

Fnatic — Hong Kong Attitude
Вторая серия раунда закончилась победой Fnatic над Hong Kong Attitude — 3:0. В начале первой карты противостояния Fnatic потеряли четыре башни, отстав на 2 тысячи несмотря на получение двух убийств. Игра протекала в спокойном темпе — игроки предпочли сражениям фарм. На 28-й минуте «Fnatic» заполучили контроль командных усилений и принялись уничтожать строения «HK Attitude», потерпевших в итоге 34-минутное поражение в игре. В результате размена 3 на 3 в начале второй карты командой Hong Kong Attitude была пролита первая кровь, однако Fnatic ответили ещё 12 убийствами — 15:3, одержав в итоге 29-минутную победу. Третья карта стала последней — Fnatic победили за 34 минуты, переиграв «Hong Kong Attitude» в макроигре.

1907 Fenerbahçe Esports — Team oNe eSports
В предпоследней серии победили 1907 Fenerbahçe Esports — 3:1. «Team oNe eSports» вышли вперёд в начале первой игры, пролив первую кровь и получив командное усиление, однако в результате сражения на 14-й минуте «Фенербахче» получили преимущество в размере 5 тысяч, одержав в итоге победу со счётом по убийствам 18:5. Начало второй игры находилось под контролем «Team oNe»: на счету бразильской команды были два командных усиления. Турки ничем не ответили, проиграв вторую карту встречи со счётом 11:25. Контроль объектов в третьей игре был на стороне «Team oNe», но два командных усиления достались «1907 Fenerbahçe Esports», которые в результате одержали 42-минутную победу. В четвёртой игре контролем объектов владели «Фенербахче», получившие к 16-й минуте карты 6-тысячное преимущество по золоту. 1907 Fenerbahçe Esports вышли в групповую стадию, одержав 26-минутную победу над Team oNe eSports.

Team WE — Young Generaion
В заключительной серии второго раунда плей-ин одержали победу Team WE — 3:0. В первой игре «Team WE» получили раннее преимущество и нарастили его к 20-й минуте до пяти тысяч, а спустя 3 минуты получили командное усиление. Китайцы разрушили главное здание Young Generaion на 25 минуте, ведя в счёте по убийствам — 9:1. Оформив несколько наград за убийства в начале второй игры, Young Generaion вышли вперёд по золоту, сохраняя экономическое преимущество до 30-й минуты, но они не извлекли выгоду из своего положения. Team WE похитили у оппонентов два командных усилений, выиграв карту за 32 минуты при ничейном счёте — 13:13. В начале третьей игры Young Generaion получили преимущество, сделав несколько фрагов, однако Team WE захватили контроль объектов, одержав в итоге победу за 26 минут со счётом 10:6.

Групповая стадия 
Первая жеребьевка групповой стадии турнира состоялась 12 сентября 2017 года, в результате второй по группам были распределены победители 2-го раунда Play-In. Матчи групповой стадии были сыграны 5—8 и 12—15 октября.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 
Сетка турнира

Итоговое положение 
Первая восьмёрка региональных лиг на турнире формирует сборные на All-Star Event 2017.

Примечания 

Киберспорт в Китае
Чемпионат мира по League of Legends
Спорт в Китае в 2017 году
Сентябрь 2017 года
Октябрь 2017 года
Ноябрь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году

Ссылки 
 2017 World Championship Rules